Arguilers (Sant Serni), partida rural del poble de Sant Serni, en el terme municipal de Gavet de la Conca, al Pallars Jussà
 Arguilers (Toralla), partida rural del poble de Toralla, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà